Махасаракхам:

 Махасаракхам — провинция в восточной части Таиланда.
 Махасаракхам — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
 Махасаракхам — футбольный клуб из Таиланда.